
Termin -{Te}- ima više značenja.

 Te (filozofija)
 Telur, hemijski element
 Transpozon, pokretna sekcija genoma